Myeloperoxidase, vorm van peroxidase, een enzym
Museumpark Orientalis, cultureel/religieus openluchtmuseum bij Nijmegen
Multi Picture Object, bestandsindeling voor 3D-afbeeldingen;
Metal Gear Solid: Portable Ops, PlayStation Portable-spel;
Miu, taal op  Papoea-Nieuw-Guinea met ISO-code mpo
Pocono Mountains Municipal Airport, vliegveld in Pennsylvania met IATA-code MPO
Mercury Planetary Orbiter, ruimtesonde